Empolesi – abitanti di Empoli
Empolesi – abitanti di Unione dei comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa